Holiday (vacances en anglais) peut désigner :

Musique

Album 
 Holiday, premier album de Noël de Jennifer Paige sorti le .

Chanson 
 Holiday, chanson du groupe australo-britannique Bee Gees, écrite en 1967 ;
 Holiday, chanson du groupe rock allemand Scorpions, parue sur leur album de 1979, Lovedrive ;
 Holiday, chanson de Madonna, enregistrée en 1983 ;
 Holiday, chanson house français Mad'House, reprise de la chanson de Madonna, sortie en 2002 ;
 Holiday, chanson du groupe punk américain Green Day, parue sur leur album American Idiot, en 2004 ;
 Holiday, chanson de Dizzee Rascal et Calvin Harris sortie en 2009 ;
 Holiday, chanson de Girls' Generation sortie en 2017 ;
 Holiday, une chanson de Lil Nas X sortie en 2020.

Cinéma 
 Holiday, film américain d'Edward H. Griffith sorti en 1930.
 Holiday, film américain de George Cukor sorti en 1938.
 , film indien de Pooja Bhatt sorti en 2006.
 Holiday, film français de Guillaume Nicloux sorti en 2010.
 , film indien de A. R. Murugadoss sorti en 2014.
 Holiday, film néerlandais d'Isabella Eklöf sorti en 2018.  
 The Holiday, film américain de Nancy Meyers sorti en 2006.

Personnalités

Patronyme 

 Aaron Holiday (1996-), basketteur américain.
  (1962-), gouverneur de Saint-Martin.
  (1839-1927), peintre et sculpteur anglais.
 Jrue Holiday (1990-), basketteur américain.
 Justin Holiday (1989-), basketteur américain.
 Lauren Holiday (1987-), footballeuse américaine.
 Philip Holiday (1970-), boxeur sud-africain.

Pseudonyme 

 Billie Holiday (1915-1959), chanteuse américaine de jazz ;
  (1898-1937), musicien américain, père de Billie Holiday ;
 Hope Holiday (1938-), actrice américaine ;
 J. Holiday (1984-), chanteur américain de R&B ;
 Jack Holiday (1982-), DJ suisse ;
 Tony Holiday (1951-1990), chanteur allemand.

Toponyme 
 Holiday, census-designated place américaine située en Floride.

Tourisme 
 Grand Holiday, bateau de croisière de la société Carnival Cruise Lines ;
 Holiday Inn, un nom donné aux hôtels appartenant à InterContinental ;
 Holiday Magazine, magazine américain de voyage.

Autres 
 (365443) Holiday, astéroïde nommé d'après Billie Holiday.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre